Termenul „Enns” se poate referi la:

Enns un oraș în Austria.
Râul Enns un afluent al Dunării în Austria
Abram B. Enns (n. 1887; † d.1987), om de știință
Fernando Enns (n. 1964), teolog din Hamburg